Авдіїво — назва населеного пункту в Росії:

 Авдіїво — село у Вологодському районі Вологодської області
 Авдіїво — село в Усть-Кубинському районі Вологодської області
 Авдіїво — село в Пудозькому районі Республіки Карелія, адміністративний центр Авдіївського сільського поселення

Див. також 
 Авдєєвка
 Авдіївка